Die märkische Fußballmeisterschaft 1905/06 war die fünfte unter dem Märkischen Fußball-Bund (MFB) ausgetragene Fußballmeisterschaft. Die Meisterschaft wurde in dieser Saison in einer Gruppe mit zehn Mannschaften im Hin- und Rückspiel ausgespielt. Am Ende setzte sich der BFC Norden-Nordwest 1898 durch und wurde somit zum ersten Mal Märkischer Fußballmeister. Erstmals durfte in dieser Saison auch der Märkische Meister an der deutschen Fußballmeisterschaft teilnehmen. Norden-Nordwest traf im Viertelfinale der deutschen Fußballmeisterschaft 1905/06 auf den VfB Leipzig und verlor das Spiel auswärts deutlich mit 1:9.

Abschlusstabelle 1. Klasse 
Folgende Abschlusstabelle ist überliefert, wobei die Tor- und Punktdifferenz nicht stimmt. Mehrere Spiele wurden nachträglich am grünen Tisch gewertet, bei fünf Spielen wurden für beide Mannschaften keine Punkte vergeben.

|}

Der Rixdorfer FC Belle-Alliance und SC Preußen Spandau wurden vorzeitig disqualifiziert, da beide Vereine mehrmals nicht angetreten waren.

Abschlusstabelle 2. Klasse 

|}

Die Mannschaften Rixdorfer FC Normannia 1895, TuFC Triton 1894 Spandau und SC Teutonia 99 Berlin sind vorzeitig ausgeschieden.

Literatur 
 Die Fußballverbände in Berlin und der Mark Brandenburg seit Einführung des Fußballspiels 1897 – 1933. Deutscher Sportclub für  Fußball-Statistiken. Selbstverlag, Auflage ohne Orts- und Jahresangabe.
 Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 7: Vereinslexikon. AGON-Sportverlag, Kassel 2001, ISBN 3-89784-147-9.

Weblinks 
 Märkische Fußballmeisterschaft 1905/06 bei www.claudionicoletti.eu

1905
Fußballsaison 1905/06